Dit is een lijst van planetoïden 16401-16500. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (16401) - || 1984 SV5|| 21 september 1984 || H. Debehogne
|-
| (16402) Olgapopova || 1984 UR || 26 oktober 1984 || E. Bowell
|-
| (16403) - || 1984 WJ1|| 20 november 1984 || C. Pollas
|-
| (16404) - || 1985 CM1|| 13 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (16405) - || 1985 DA2|| 20 februari 1985 || H. Debehogne
|-
| (16406) Oszkiewicz || 1985 PH || 14 augustus 1985 || E. Bowell
|-
| (16407) Oiunskij || 1985 SV2|| 19 september 1985 || N. S. Chernykh, L. I. Chernykh
|-
| (16408) - || 1986 AB || 11 januari 1986 || K. Suzuki, T. Urata
|-
| (16409) - || 1986 CZ1|| 12 februari 1986 || H. Debehogne
|-
| (16410) - || 1986 QU2|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (16411) - || 1986 QY2|| 28 augustus 1986 || H. Debehogne
|-
| (16412) - || 1986 WZ || 25 november 1986 || Z. Vávrová
|-
| (16413) Abulghazi || 1987 BA2|| 28 januari 1987 || E. W. Elst
|-
| (16414) Le Procope || 1987 QO5|| 25 augustus 1987 || E. W. Elst
|-
| (16415) - || 1987 QE7|| 21 augustus 1987 || P. Wild
|-
| (16416) - || 1987 SM3|| 25 september 1987 || P. Jensen
|-
| (16417) - || 1987 SF5|| 30 september 1987 || P. Jensen
|-
| (16418) Lortzing || 1987 SD10|| 29 september 1987 || F. Börngen
|-
| (16419) Kovalev || 1987 SS28|| 24 september 1987 || L. V. Zhuravleva
|-
| (16420) - || 1987 UN1|| 28 oktober 1987 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16421) Roadrunner || 1988 BJ || 22 januari 1988 || E. W. Elst
|-
| (16422) - || 1988 BT3|| 18 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (16423) - || 1988 BZ3|| 19 januari 1988 || H. Debehogne
|-
| (16424) Davaine || 1988 CD2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (16425) Chuckyeager || 1988 CY2|| 11 februari 1988 || E. W. Elst
|-
| (16426) - || 1988 EC || 7 maart 1988 || Y. Oshima
|-
| (16427) - || 1988 EB2|| 13 maart 1988 || P. Jensen
|-
| (16428) - || 1988 RD12|| 14 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (16429) - || 1988 SB2|| 16 september 1988 || S. J. Bus
|-
| (16430) - || 1988 VB1|| 3 november 1988 || P. Jensen
|-
| (16431) - || 1988 VH1|| 6 november 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (16432) - || 1988 VL2|| 10 november 1988 || M. Arai, H. Mori
|-
| (16433) - || 1988 VX2|| 8 november 1988 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16434) - || 1988 VO3|| 11 november 1988 || Y. Oshima
|-
| (16435) Fándly || 1988 VE7|| 7 november 1988 || M. Antal
|-
| (16436) - || 1988 XL || 3 december 1988 || Y. Oshima
|-
| (16437) - || 1988 XX1|| 7 december 1988 || Oak Ridge Observatory
|-
| (16438) Knöfel || 1989 AU6|| 11 januari 1989 || F. Börngen
|-
| (16439) Yamehoshinokawa || 1989 BZ || 30 januari 1989 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (16440) - || 1989 EN5|| 2 maart 1989 || R. H. McNaught
|-
| (16441) Kirchner || 1989 EF6|| 7 maart 1989 || F. Börngen
|-
| (16442) - || 1989 GM1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (16443) - || 1989 GV1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (16444) Godefroy || 1989 GW1|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (16445) Klimt || 1989 GN3|| 3 april 1989 || E. W. Elst
|-
| (16446) - || 1989 MH || 29 juni 1989 || E. F. Helin
|-
| (16447) Vauban || 1989 RX || 3 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (16448) - || 1989 RV2|| 7 september 1989 || A. Mrkos
|-
| (16449) Kigoyama || 1989 SO || 29 september 1989 || T. Fujii, K. Watanabe
|-
| (16450) Messerschmidt || 1989 SY2|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (16451) - || 1989 SO3|| 26 september 1989 || E. W. Elst
|-
| (16452) Goldfinger || 1989 SE8|| 28 september 1989 || C. S. Shoemaker, E. M. Shoemaker
|-
| (16453) - || 1989 SW8|| 23 september 1989 || H. Debehogne
|-
| (16454) - || 1989 TT2|| 3 oktober 1989 || S. J. Bus
|-
| (16455) - || 1989 TK16|| 4 oktober 1989 || H. Debehogne
|-
| (16456) - || 1989 UO || 23 oktober 1989 || Y. Mizuno, T. Furuta
|-
| (16457) - || 1989 VF || 2 november 1989 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16458) - || 1989 WZ2|| 21 november 1989 || Y. Oshima
|-
| (16459) Barth || 1989 WE4|| 28 november 1989 || F. Börngen
|-
| (16460) - || 1989 YF1|| 30 december 1989 || R. H. McNaught
|-
| (16461) - || 1990 BO || 21 januari 1990 || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (16462) - || 1990 DZ1|| 24 februari 1990 || H. Debehogne
|-
| (16463) Nayoro || 1990 EK || 2 maart 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16464) - || 1990 EV1|| 2 maart 1990 || E. W. Elst
|-
| (16465) Basilrowe || 1990 FV1|| 24 maart 1990 || J. Mueller
|-
| (16466) Piyashiriyama || 1990 FJ2|| 29 maart 1990 || K. Endate, K. Watanabe
|-
| (16467) - || 1990 FD3|| 16 maart 1990 || H. Debehogne
|-
| (16468) - || 1990 HW1|| 27 april 1990 || R. H. McNaught
|-
| (16469) - || 1990 KR || 21 mei 1990 || E. F. Helin
|-
| (16470) - || 1990 OM2|| 29 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (16471) - || 1990 OR3|| 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (16472) - || 1990 OE5|| 27 juli 1990 || H. E. Holt
|-
| (16473) - || 1990 QF2|| 22 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (16474) - || 1990 QG3|| 28 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (16475) - || 1990 QS4|| 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (16476) - || 1990 QU4|| 24 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (16477) - || 1990 QH5|| 25 augustus 1990 || H. E. Holt
|-
| (16478) - || 1990 QS6|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (16479) Paulze || 1990 QK7|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (16480) - || 1990 QN7|| 20 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (16481) Thames || 1990 QU7|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (16482) - || 1990 QK8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (16483) - || 1990 QX8|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (16484) - || 1990 QJ9|| 16 augustus 1990 || E. W. Elst
|-
| (16485) - || 1990 RG2|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (16486) - || 1990 RM3|| 14 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (16487) - || 1990 RV5|| 8 september 1990 || H. Debehogne
|-
| (16488) - || 1990 RX8|| 13 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (16489) - || 1990 SG || 17 september 1990 || R. H. McNaught
|-
| (16490) - || 1990 ST2|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (16491) - || 1990 SA3|| 18 september 1990 || H. E. Holt
|-
| (16492) - || 1990 SQ5|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (16493) - || 1990 SB6|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (16494) Oka || 1990 SP8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (16495) - || 1990 SR8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (16496) - || 1990 SS8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (16497) Toinevermeylen || 1990 SU8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (16498) Passau || 1990 SX8|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (16499) - || 1990 SU9|| 22 september 1990 || E. W. Elst
|-
| (16500) - || 1990 SX10|| 16 september 1990 || H. E. Holt|}

Planetoïdenlijsten